Beachwood puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Beachwood (Nueva Jersey);
  Beachwood (Ohio); o
 Beachwood Canyon, en California.
lugar larry